Sunwar, Sunuwar, oder Kõits (; kõica; auch Koinch und Koincha) ist eine Kiranti- Sprache, die in Nepal und Teilen Sikkims von den Sunwar gesprochen wird. Es war die erste Sprache, die umfangreich vom Himalayan Languages Project attestiert wurde. Weitere Namen sind Kõits Lo (;  kõica lo), Kiranti-Kõits (;  kirā̃tī-kõica), Mukhiya (; mukhiyā).

Vokabular 
Seu+wa+la (Sewala)

Verbreitung 
Sunwar wird hauptsächlich in der Region Sunwar gesprochen, die von den Sprechern selbst Koĩc genannt wird. Sunwar liegt in den Distrikten Rāmechāp und Okhalḍhūngā, 120 km östlich von Kathmandu.

Schrift 
Obwohl Sunwar überwiegend in der Devanagari-Schrift geschrieben wird, existiert auch ein eigenes Schriftsystem, Jenticha, das jedoch seit den 1940er Jahren nur begrenzt in Gebrauch ist.

Zahlwörter und Alphabet (Devanagari)

Zahlwörter

Vokale

Konsonanten

Weblinks 
 Sunuwar language website

Einzelnachweise 

Einzelsprache
Mahakiranti-Sprachen